Меса де Сан Хуан има више значења:

 Меса де Сан Хуан (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Сан Хуан (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику